Phyodesmus är ett släkte av mångfotingar. Phyodesmus ingår i familjen Platyrhacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Phyodesmus